Union Pacific puede referirse a:

Empresa ferroviaria de los Estados Unidos; o
Película dirigida por Cecil B. DeMille en 1939 y estrenada en España bajo el título Unión Pacífico.